Puhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Puhlmann (* 1955), deutscher Dramaturg und Intendant
 Gustav Puhlmann (1840–1900), deutscher Homöopath, langjähriger Redakteur der Leipziger Populären Zeitschrift für Homöopathie
 Hella Puhlmann (1936–2015), deutsche Opern- und Operettensängerin in der Stimmlage lyrischer Sopran
 Johann Gottlieb Puhlmann (1751–1826), deutscher Maler und Kunstschriftsteller, preußischer Hofrath
 Patrick Puhlmann (* 1983), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Puhlmann, deutscher Fernsehjournalist
 Rico Puhlmann (1934–1996), deutscher Kinderdarsteller und Fotograf

Siehe auch:
 Puhlmann-Theater war ein Veranstaltungsort in der Schönhauser Allee 148 in Berlin